Африкан или Африкански (Africanus) произлиза от името на континет Африка и е име на:

 Публий Корнелий Сципион Африкански (236-183 пр.н.е.), генерал и държавник на Римската република
 Публий Корнелий Сципион Емилиан Африкански (185-129 пр.н.е.), римски военачалник и политик
 Африкан Фабий Максим, консул 10 пр.н.е.
 Тит Секстий Африкан, суфектконсул 59 г.
 Гай Пакций Африкан, суфектконсул 66 г.
 Тит Секстий Корнелий Африкан консул 112 г.
 Марк Пупиен Африкан, консул 236 г.; син на император Пупиен
 Секст Юлий Африкан (160/170-240), древен християнски историк